Trichopus Gaertn. – rodzaj roślin zielnych z rodziny pochrzynowatych
 Trichopus Shaw,1803 – synonim Osphronemus – rodzaj ryb z rodziny guramiowatych